Бенч Василь — народний різьбяр по дереву.
 Бенч Григорій — відомий майстер лемківської різьби по дереву.
 Бенч Ольга Григорівна — український музикознавець, професор, Заслужений діяч мистецтв України (1998), Народна артистка України (2010).

Інше 
 Бенч (мова) — мова народу бенч на півдні Ефіопії.
 Бенч — частина узбережжя, вирівняна дією хвиль (абразією) в корінних породах при коливаннях берегової лінії.